Pajaziti ist der Familienname folgender Personen:

 Arbnor Pajaziti (* 1961), albanisch-kosovarischer Maschinenbauingenieur und Hochschullehrer
 Zahir Pajaziti (1962–1997), Mitbegründer und erster Kommandeur der UÇK